Tenencia de armas puede referirse a:
Cualquier modalidad de tenencia de armas.
El uso de las armas por las fuerzas armadas o la Policía y Fuerza de seguridad del Estado.
El uso de las armas por los civiles:
Tenencia ilícita de armas, un delito, Falta (Derecho) o ilícito penal o administrativo, según el caso y las leyes nacionales..
Derecho a poseer armas La regulación de armas es distinta según el país.